Kandelaki ist der Familienname folgender Personen:

Dawit Kandelaki (1895–1938), sowjetischer Diplomat
Giorgi Kandelaki (* 1974), georgischer Boxer
Ilia Kandelaki (* 1981), georgischer Fußballspieler